Molekulska formula -{C15H13FO2}- se može odnositi na:

 Flurbiprofen
 Tarenflurbil